Ел Табакал има више значења:

 Ел Табакал (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Табакал (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Табакал (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Табакал (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Табакал (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Табакал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику